Frank Turner (1922–2010) – brytyjski gimnastyk
 Frank Turner (ur. 1981) – brytyjski muzyk
 Frank Turner (ur. 1988) – amerykański koszykarz